Отилио Монтањо има више значења:

 Отилио Монтањо, Ла Бокиља (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Отилио Монтањо (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Отилио Монтањо, Ла Консепсион (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Отилио Монтањо (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Отилио Монтањо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Отилио Монтањо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Отилио Монтањо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Отилио Монтањо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику